Вієйра-ду-Міню () — португальська власна назва.

Топоніми

Вієйра-ду-Міню — муніципалітет.
 Вієйра-ду-Міню (парафія)